El término gancho, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 La percha (o gancho de ropa), un dispositivo utilizado para colgar ropa.
 El anzuelo (o gancho para pescar), un dispositivo clave en la pesca.
 El garabato (gancho) un dispositivo del que solían colgarse algunos embutidos en las casas antiguas.
 El ganchillo (o tejido de gancho), una técnica para tejer labores con hilo o lana.
 El gancho (boxeo), una técnica de golpe en el boxeo.
 El gancho (baloncesto), una técnica de lanzamiento de balón en el baloncesto.
 El gancho comercial, una técnica de mercadotecnia.
 El gancho (persona), una persona u objeto (o, incluso, situación) que sirven para atraer clientes y aumentar las ventas en un negocio.
 El gancho (diacrítico), un signo diacrítico que se pone en las letras de muchos alfabetos.
 Las pinzas para colgar la ropa, llamadas ganchos en Venezuela.
 Los imperdibles, también llamados ganchos en Venezuela.

Además, puede hacer referencia a:

 El gancho, una película colombiana de 2010 dirigida por Sandra Higuita Marín.
 El Hombre Gancho (1998-2006), una banda española de rock.
 Gancho de parada, un dispositivo situado en la cola de un avión.
 Un gancho al corazón, una telenovela mexicana lanzada en 2008.

it:Hook